Andrew Grainger est un acteur britannique né en 1965.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1998 : Parting Shots 
 2000 : Anna : Hooligan
 2000 : Command Approved : Merchant Capitaine
 2001 : Carton rouge : Ketch
 2001 : Large : Norman Gates
 2001 : Spy Game : Jeu d'espions : Andrew Unger
 2014 : The Dark Horse : Clive
 2017 : 6 Days : Ray
 2018 : En eaux troubles (The Meg)

Télévision

Séries télévisées 
 1991 : Surgical Spirit : Barman
 1991 : The Russ Abbot Show : Various Characters
 1994 :  : Workman
 1994 : Casualty : Joe Jobson
 1994 : Common As Muck : Policeman
 1994-2004 :  : Carter / Bentley
 1995 : Orgueuil et Préjugés : Ostler
 1995-2003 : The Bill : Trevor Morton / Mitch Osborne
 1996 : Our Friends in the North : Detective Constable Fred Black
 1996 : The Governor : Officer Horrocks
 1997 : Dangerfield : Dr. Martin Fielding
 1999 : Grange Hill : PC Marsh
 1999 : Pig Heart Boy : PC Reid
 1999 : Scotland Yard, crimes sur la Tamise : Don Clark
 2000 : Au commencement : Esau
 2001 : Jack et le haricot magique : Armed Policeman
 2001 : Les Condamnées : Chris Bisset
 2002 : Celeb : Undercover Policeman
 2002 : Doctors : Philip Croft
 2002 : Mersey Beat : Dave McHale
 2004 : Holby City : Sam Gibbs
 2004 : Noah & Saskia : Bryce King
 2004 : Rosemary & Thyme : Barry Skinner
 2005 : Diamond Geezer : Roberts
 2006 : EastEnders : PC Blake / PC Cudlip
 2007 : Outrageous Fortune : Contractor
 2007 : Shortland Street : Sidney Mitchell
 2009 : The Cult : Harris
 2013 : Spartacus: le sang des gladiateurs : Laurus
 2013 : Top of the Lake : John Wilson
 2015 : Ash vs Evil Dead : Lieutenant Boyle
 2015 : Newsworthy : General Praxis
 2015 : When We Go to War : John Smith
 2016 : Power Rangers Dino Charge : Lord Arcanon
 2016 : The Making of the Mob : Big Bill Thompson
 2017 : Les Chroniques de Shannara : Cogline

Téléfilms 
 1990 : Moi, général de Gaulle : Policier
 1997 : The Mill on the Floss : Luke
 1999 : Mary, Mother of Jesus de Kevin Connor : Barrabas
 2000 :  : Ham Pegotty
 2008 : La Mémoire en sursis : Détective (non crédité)
 2009 : Life's a Riot : Jim Edmonds
 2009 : Skyrunners, l'odyssée des frères Burns : Principal Duddy
 2010 : Avalon High, Un Amour Légendaire : Campus Cop

Notes et références

Liens externes 
 

Acteur britannique de télévision
Naissance en 1965